Хулубешти има више значења:

 Хулубешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Хулубешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Хулубешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији